Чемпиона́т komanda.lv Пе́рвой ли́ги-A Ла́твии по футбо́лу 2019 го́да  () — 28-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2018 года Первую лигу покинули следующие клубы:
 «Даугавпилс/Прогресс» (Даугавпилс) — 1-е место, 67 очков. Квалифицировался в Высшую лигу.
 «РТУ/Сконто академия» (Рига) — 6-е место, 35 очков. Добровольный отказ от участия в Первой лиге.
 «ДЮСШ Прейльского края» (Прейли) — 12-е место, 9 очков. Выбыл во Вторую лигу.

Первую лигу пополнили следующие клубы:
 «New Project» (Рига) — 1-е место во Второй лиге.

В межсезонье произошло объединение клубов «Стайцелес Бебри» (11-е место, 10 очков в Первой лиге) и «Динамо» (3-е место в региональном турнире в 1-м этапе чемпионата Второй лиги), вследствие чего команда получила название «Динамо/Стайцеле».
По результатам переходных матчей клуб «Супер Нова» (Рига) не сумел квалифицироваться в Высшую лигу.

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круг 

1 Матчи третьего круга.

Третий круг 

2 Матчи второго круга.
3 В связи с участием в матче «Ауда» — «New Project» (2:1) незавявленного на чемпионат игрока Никиты Зарщикова, клубу «New Project» было засчитано техническое поражение со штрафом 200 евро.
4 30 октября «New Project» был исключён из турнира. В оставшихся матчах клубу засчитаны технические поражения. В ноябре комиссия ЛФФ по апелляциям отменила решение об исключении клуба из турнира. Присвоенные технические поражения остались в силе, так как на запланированное время проведения матчей было в силе первоначальное решение.

 Пояснения к таблицам

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+13):
 14/09/2019 «Тукумс 2000» — «Балви» 13:0
 Самая крупная победа гостей (+10):
 01/06/2019 «Балви» — «Супер Нова» 0:10
 Наибольшее число голов в одном матче (13):
 14/09/2019 «Тукумс 2000» — «Балви» 13:0

Лучшие по месяцам

Арбитры чемпионата

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2019
 Первая лига-B Латвии по футболу 2019
 Вторая лига Латвии по футболу 2019
 Кубок Латвии по футболу 2019

Примечания

Ссылки 
 

2019
Футбол в Латвии в 2019 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019